O evento florete individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 20 e 23 de julho.

Medalhistas
A italiana Alice Volpi conquistou o ouro ao superar a francesa Ysaora Thibus. O pódio foi completado pela italiana Arianna Errigo e pela tunisiana Inès Boubakri, ambas foram eliminadas nas semifinais.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Ligações externas
 
 

Florete individual feminino